Jüllig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jüllig (1888–1975), österreichischer Schriftsteller, Musiker und Komponist
 Kurt Jüllig (1885–1971), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat